Cônsul (Roma Antiga) — magistratura máxima durante a República Romana e no início do Império Romano, que era responsável por comandar o exército romano e participava da política da República
Cônsul (diplomacia) — funcionário do serviço exterior de um Estado responsável, em país estrangeiro, pela proteção dos interesses dos indivíduos e empresas nacionais daquele Estado
Consulado (Revolução Francesa) — regime político autoritário surgido na França após a Revolução Francesa
Primeiro Cônsul — título utilizado por Napoleão Bonaparte
Consul (empresa) — fabricante brasileira de eletrodomésticos